Тумаркин (Тумаркина) — еврейская матронимическая фамилия (от уменьшительной формы женского имени Тамара). Известные носители:

 Тумаркин, Анна (Анна-Эстер Тумаркин, Анна Павловна Тумаркина; 1875—1951) — швейцарский философ, историк философии, психолог, первая в Европе женщина — профессор философии.
 Тумаркин, Бенцион Моисеевич (1917—1991) — советский дерматолог и венеролог.
 Тумаркин, Генрих Целестинович (1927, Москва-2017) — д.ф.м.н., профессор (математика).
 Тумаркин, Даниил Давыдович (1928—2019) — российский этнограф, историк науки, писатель.
 Тумаркин, Игаль (1933—2021) — израильский скульптор, живописец и график.
 Тумаркин, Йон (род. 1989) — израильский актёр.
 Тумаркин, Лев Абрамович (1904—1974) — советский математик, профессор механико-математического факультета МГУ, декан факультета (1935—1939).
 Тумаркин, Пётр Семёнович (род. 1949) — российский лингвист-востоковед, японист, кандидат филологических наук (1999).
 Тумаркин, Юрий Александрович (1944—2004) — российский режиссёр.
 Тумаркин, Яков (род. 1992) — израильский пловец.
 Тумаркина, Мария Самойловна (1882—1976) — российский общественный и политический деятель, издатель.

См. также 
 Тамаркин